Bk is de afkorting van: berkelium, een element
BK-Gas, BK LPG enzovoort: een distributiemaatschappij voor lpg: Bessel-Kok
BK pannen, een merk van kookgerei, oorspronkelijk van de fabrikant Berk Kampen. Nu onderdeel van The Cookware-Co, daarvoor van Royal Delft
Borkumer Kleinbahn  is een smalspoorbaan op het Oost-Friese waddeneiland Borkum. 
Burger King